Kirchenpavillon steht für:
 Kirchenpavillon der Maria-Magdalena Kirchengemeinde (Hamburg), siehe Osdorfer Born#Maria-Magdalena-Kirchengemeinde
 Kirchenpavillon der Expo 2000 (Hannover), siehe Dieter Schnebel
 wiedererrichtet 2001 als Christus-Pavillon (Kloster Volkenroda)
 Kirchenpavillon der Deutschen Gewerbeschau 1922 (München), siehe Mate Mink-Born
 Kirchenpavillon Au